Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1961 (officieel UEFA Jeugdtoernooi 1961) was de 14e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 30 maart en 8 april 1961 gespeeld in Portugal. Er deden 13 teams mee. Portugal werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Lissabon werd met 4–0 gewonnen van Polen. West-Duitsland werd derde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Vriendschappelijke duels
Er werden naast de groepswedstrijden ook nog enkele vriendschappelijke duels gespeeld.

Sir Stanley Rous Cup

Jose Crahay Cup

Ebbe Schwartz Cup

Knock-outfase

Finale

Voetbal in 1961
Voetbal in Portugal
Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal